A jo vagy JO jelentheti a következőket:

 Jo, japán kana
 Jo (Ё), cirill betű
 JO, Jordánia ISO-országkódja
 .jo, Jordánia internetes legfelső szintű tartomány kódja
 Jo, magyar címén Jo, a profi, francia tévésorozat
 Jo, a koreai Cso vezetéknév átdolgozott latin betűs átírása angol nyelvterületen

Kapcsolódó szócikkek 
 jó